A nyugati front kifejezést elsősorban a két világháborúban, Nyugat-Európában (Németországtól nyugatra) lezajlott harctevékenységekre használjuk.
 I. világháború nyugati frontja.
 II. világháború nyugati frontja.

Lásd még:
 Nyugati Front (szovjet katonai egység)